La nazionale di pallavolo maschile del Kazakistan è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Kazakistan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kazakistan.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per la World League 2016.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

World League

Volleyball Challenger Cup

Collegamenti esterni